Wielkoszlemowy turniej tenisowy Wimbledon w 1953 rozegrano w dniach 22 czerwca – 3 lipca, na kortach londyńskiego All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn 
 Lew Hoad /  Ken Rosewall -  Rex Hartwig /  Mervyn Rose 6–4, 7–5, 4–6, 7–5

Gra podwójna kobiet 
 Shirley Fry /  Doris Hart -  Maureen Connolly Brinker /  Julie Sampson Haywood 6–0, 6–0

Gra mieszana 
 Doris Hart  /  Vic Seixas -  Shirley Fry /  Enrique Morea 9–7, 7–5

Wimbledon według lat
1953 w tenisie ziemnym
1953 w Wielkiej Brytanii